Agapetus kan syfta på:

Biologi
Agapetus (djur) – ett släkte av nattsländor

Personer
Agapetus (helgon) (död 274), helgon
Agapetus (diakon) (500-talet), diakon i Konstantinopel
Agapetus I (–536), påve 535–536
Agapetus II (–955), påve 946–955